Таберниљас има више значења:

 Таберниљас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Таберниљас, Санта Катарина (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику